Салюк Андрій Зенонович — український громадський діяч, голова Студентського братства Львівської політехніки, учасник «революції на граніті», кавалер ордена «За заслуги».
 Салюк Олександр Олександрович (1978) — український автогонщик, 5-кратний чемпіон України з ралі. Син Олександра Салюка.
 Салюк Олександр Петрович — український автогонщик, заслужений майстер спорту України.
прізвища на -юк